Waleri Bobkow () ist der Name folgender Personen:

* Waleri Anatoljewitsch Bobkow (* 1956), russischer Regisseur
 Waleri Walerjewitsch Bobkow (* 1989), russisch-estnischer Eishockeyspieler